Антон Михайлович Карлович (1785 — после 1861) — генерал от инфантерии, участник наполеоновских войн и подавления Венгерского восстания 1848—1849 гг.

Биография 
Происходил из дворян Виленской губернии, родился в 1785 г.

В службу вступил из Виленского военного училища 6 июля 1803 г. прапорщиком в 33-й егерский полк, в рядах которого участвовал в войнах с Турцией 1809—1812 гг. и Францией 1812—1815 гг., причём был трижды ранен, контужен находился с лишком три месяца в плену и за боевые отличия получил чины штабс-капитана и капитана, ордена св. Анны 3-й степени и св. Владимира 4-й степени и золотую шпагу с надписью «За храбрость». 26 ноября 1823 г. был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 3736 по списку Григоровича — Степанова).

6 декабря 1827 г. назначен командиром 4-го егерского полка, с которым сделал кампанию против польских мятежников в 1831 г., получив за дело на Гроховском поле 13 февраля 1831 г. орден св. Анны 2-й степени с короною и за взятие Варшавы 27 августа — аренду по 800 рублей на 12 лет. После присоединения в 1833 г. 4-го егерского полка к Эстляндскому полку возглавил последний.

Произведённый 10 сентября 1835 г. в генерал-майоры, он последовательно занимал должности командира 2-й бригады 5-й пехотной дивизии, 1-й бригады 6-й пехотной дивизии и начальника 4-й пехотной дивизии, во главе которой участвовал в Венгерской кампании.

В день 50-летнего юбилея службы в 1853 г. получил орден св. Владимира 2-й степени и вскоре за тем был назначен председателем полевого аудиториата действующей армии; 6 октября 1861 г. произведён в генералы от инфантерии с увольнением в отставку.

Время, место и обстоятельства смерти Карловича невыяснены.

Источники 
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Родившиеся в 1785 году
Персоналии, чья дата смерти не установлена